Яковчук Надія Полікарпівна (01 липня 1947 року, село Теснівка Новоград-Волинський район Житомирської області) — артистка вокалістка.

З життєпису 
Заслуги: 2-е місце на регіональному конкурсі вокалістів у м. Львів, і інші галузеві нагороди.

Життєпис: Закінчила Теребовлянський культурно-освітне училищеще (1984, нині Теребовлянське вище училище культури).

Працювала артист­кою ансамблю пісні й танцю «Льонок» Житомирська обласна філармонія (1966—1971).

1971—2000 — солістка-вокалістка Тернопільської філармонії.

У репер­туарі — народні пісні, та пісні українських композиторів. Учас­ниця музичної лекторійної бригади концертних програм.

Гастролі в Болгарії, Казахстані, Польщі, РФ.

Одружена з Яковчук Василь Лукашевич

Посилання 

Музиканти Тернопільської філармонії
Артисти Житомирської обласна філармонії
Уродженці Новоград-Волинського району